A 2022-es UK Championship (hivatalosan a 2022 Cazoo UK Championship) egy profi snookertorna volt. A 2022–2023-as snookerszezon ötödik pontszerző tornája és első Triple Crown versenye, a World Snooker Tour Szervezet rendezésében.A Cazoo autókereskedő cég támogatásával az eseményt a BBC és az Eurosport közvetítette.

A döntőben Mark Allen szerezte meg élete első UK Championship győzelmét. A korábbi háromszoros bajnokot, Ding Junhuit 10–7-es végeredménnyel győzte le.

Lebonyolítás 
A snooker világranglistájának legjobb 16 játékosa jutott be a legjobb 32 közé. További 128 játékos a legjobb 16-on kívül, (a WPBSA Q-Tour és más amatőr versenyeket vezető amatőr játékosai, valamint a legjobban teljesítő junior játékosok közül) kvalifikálhatott a maradék 16 helyre. A négyfordulós kvalifikációs tornát november 5. és 10. rendezték a sheffieldi Ponds Forge-ban. A selejtezőből bejutott 16 játékost véletlenszerűen sorsolták ki  a legjobb 16 kiemelt mellé. A selejtező mérkőzéseit 6 nyert frame-ig, a döntő előtti összes mérkőzést 6 nyert frame-ig, a döntőt 10 nyert frame-ig játszották.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. A versenyt a Cazoo brit autókereskedő cég szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 250 000 £
 Döntős: 100 000 £
 Elődöntős: 50 000 £
 Negyeddöntős: 25 000 £
 Legjobb 16 közé jutásért: 15 000 £

 Legjobb 32 közé jutásért: 10 000 £
 Legjobb 48 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 80 közé jutásért: 5000 £
 Legjobb 112 közé jutásért: 2500 £
 Legmagasabb break: 15 000 £

 Összesen: 1 205 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Kvalifikáció 
A versenyre való kvalifikáció 2022. november 5. és 10. között zajlott az angliai Sheffieldben. Minden mérkőzés 6 nyert frame-ig tartott.

Százas breakek

Versenyszakasz 
A tornán összesen 52 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 
A selejtezőn összesen 74 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2022 a snookerben